El municipio de Wakenda (en inglés: Wakenda Township) es un municipio ubicado en el condado de Carroll en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 364 habitantes y una densidad poblacional de 4,32 personas por km².

Geografía 
El municipio de Wakenda se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 84.19 km², de la cual 82,01 km² corresponden a tierra firme y (2,59 %) 2,18 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 364 personas residiendo en el municipio de Wakenda. La densidad de población era de 4,32 hab./km². De los 364 habitantes, el municipio de Wakenda estaba compuesto por el 95,05 % blancos, el 1,65 % eran afroamericanos, el 0,27 % eran isleños del Pacífico y el 3,02 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,1 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Carroll (Misuri)